Westerstraße steht für: 

 Westerstraße (Bremen)
 Westerstraße (Fallersleben) 
 Westerstraße (Hochdorf-Assenheim) 
 Westerstraße (Weener)
 Westerstraße (Wildeshausen)

Siehe auch:
 Westernstraße